La palabra Compostela puede referirse a diferentes localidaes:

España

 Santiago de Compostela, ciudad española, capital de Galicia.

México

 Compostela, municipio del estado de Nayarit, en México.
 Compostela, ciudad y cabecera municipal del municipio de Compostela en Nayarit.

Filipinas

 Valle de Compostela, en la región de Davao, en las Filipinas.
 Compostela, municipio de la provincia filipina de Valle de Compostela.

República Dominicana

 Azua de Compostela, ciudad de la provincia de Azua, en la República Dominicana.
Equipos deportivos.

 Sociedad Deportiva Compostela, un club de fútbol español fundado en 1962 y disuelto en 2006.
 Sociedad Deportiva Compostela (2004), un club de fútbol español fundado en 2004.